En psychologie de la santé, le lieu de maîtrise, parfois désigné par l'anglicisme lieu de contrôle (de l'anglais ), est un concept proposé par Julian Rotter en 1954, qui décrit le fait que les individus diffèrent dans leurs appréciations et leurs croyances sur ce qui détermine leur réussite dans une activité particulière, ce qui leur arrive dans un contexte donné ou, plus généralement, ce qui influence le cours de leur vie.

Le lieu de maîtrise se définit plus précisément comme .

Les personnes croyant que leur performance ou leur sort dépendent surtout d'eux-mêmes ont un lieu de maîtrise dit « interne » ; celles persuadées du contraire (c'est-à-dire que l'issue est avant tout déterminée par des facteurs extérieurs, hors de leur influence) ont un lieu de maîtrise  « externe ». Par exemple, un candidat échouant à un examen (comme le permis de conduire) attribuera son échec à une cause externe (examen difficile, manque de chance ou examinateur sévère) s'il a un locus de contrôle plutôt externe, mais à ses propres erreurs, son manque de travail, de concentration, etc. s'il a un lieu de maîtrise plutôt interne.

Il est aujourd'hui admis que le lieu de maîtrise est une dimension importante de la personnalité, relativement stable dans le temps. Cela en fait un élément important dans la psychologie de la santé et du soin auprès des malades, dans la psychologie de l'éducation ainsi que dans la psychologie du travail. Néanmoins, le lieu de maîtrise peut être affecté par différents facteurs dont la valence affective de la situation : d'une manière générale, les échecs personnels sont perçus comme davantage dus aux circonstances extérieures tandis qu'on a tendance à adopter un lieu de maîtrise plus interne vis-à-vis de ses propres succès.

Définition 
Même si le lieu de maîtrise, abrégé L. D. M. (LOC en anglais) est le concept le plus connu de Rotter, ce n'est qu'une partie de sa théorie principale qui concerne l'apprentissage social. Cette théorie comporte trois concepts fondamentaux qui définissent le comportement d'un individu dans un contexte donné : le renforcement, la situation psychologique et les attentes. 

Rotter observe le lien entre le renforcement, effet psychologique qui augmente la probabilité de répétition d'un comportement, et ce qu'en pense l'individu qui l'expérimente. Si l'individu ne fait aucun lien entre son comportement et le renforcement obtenu, qu'il attribue ce dernier à des facteurs incontrôlables, on parle de , appelé LDM externe ou lieu externe. Inversement, si l'individu établit un lien entre les deux, on parle de , ou LDM interne ou lieu interne.

Lieu externe 

Un individu « externe » aura tendance à attribuer une causalité externe aux événements qu'il subira. Par exemple, un sujet externe ayant eu une mauvaise note à un examen attribuera très facilement une cause externe à son échec ; ce sera par exemple « la malchance ». Nous parlerons alors d'un sujet ayant un « lieu de maîtrise externe ».

On distingue divers types de lieu de maîtrise externe selon que la maîtrise des événements est attribué :

 au hasard
 à la chance
 à la fatalité
 à un autre tout-puissant

Les individus externes sont plus confiants lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes graves comme la maladie. En effet, ceux-ci peuvent y attribuer une raison (externe) et accepter l'événement qu'ils subissent. Un individu interne cherchera probablement une cause (interne) qui sera inexistante, ce qui pourrait entraîner un état de stress et d'anxiété.

Lieu interne 

Un individu interne aura tendance à attribuer une causalité interne aux événements qu'il subira. Dans ce cas de figure-là, le sujet croit qu'il existe un lien de causalité entre son activité et sa performance. Par exemple, un sujet interne ayant eu une bonne note à un examen attribuera très facilement une cause interne à sa réussite. Ainsi, il justifiera sa réussite par ses multiples efforts. Nous parlerons alors d'un sujet ayant un « lieu de maîtrise interne ». Le sujet croit alors simplement à l’existence d’un lien entre son activité et sa performance.

Les sujets internes sont plus enclins à se remettre en cause en cas de crise interpersonnelle (ou organisationnelle). De plus, ils éprouvent plus de satisfaction personnelle que les individus externes. En effet, les sujets internes ont une image d'eux-mêmes plus positive.

Toutefois, Averill a montré en 1973 qu'une forte maîtrise de la situation peut être néfaste pour le sujet ; par exemple dans le cas de la maladie (voir lieu externe).

Facteurs influençant le lieu de maîtrise 

Les études de psychologie différentielle montrent que le lieu de maîtrise varie fortement d'un sujet à l'autre, mais est relativement stable chez une même personne au cours du temps. Toutefois, il existe différents facteurs qui peuvent modifier plus ou moins durablement le niveau d'internalité (ou d'externalité) d'un individu.

Norme d'internalité 

Beauvois (1984) fait remarquer qu'il existerait une « norme d'internalité » qui consisterait à mettre en avant des explications internes au détriment des explications externes lors d'explications causales (renforcements et comportements). En effet, de manière générale, la culture occidentale a tendance à valoriser les individus internes, plutôt que les individus externes. C'est pourquoi, les individus voulant se montrer sous un angle favorable à autrui auront plutôt tendance à mettre en avant des explications internes (qu'il s'agisse de comportements ou renforcements, négatifs comme positifs).

Cette norme est transmise par les institutions socio-culturelles (écoles, formations professionnelles etc.).

Influence de la norme d'internalité dans le jugement

L'évaluation professionnelle 
Des recherches portant sur le domaine de l'évaluation professionnelle (en particulier le recrutement) se sont intéressées au rôle  joué  par  les  normes  sociales  de  jugement, en particulier la norme d'internalité.  En  effet, au-delà  d’une  prise  en  compte  des aptitudes, connaissances, qualifications ou expériences professionnelles, le recruteur semble repérer  chez  le  candidat  la  plus  ou  moins  grande  valeur  sociale  de  celui-ci, et  ceci  en particulier par l’intervention d’une norme de jugement, la norme d’internalité. Ainsi, un nombre  important  de  recherches  ont  montré  l’impact  que  peut  avoir  la  norme  d’internalité, dans  le  sens  d’une  préférence  pour  les  candidats  attribuant  leurs  échecs  et  réussites professionnels  à  des  facteurs  internes  (effort, motivation, personnalité…)  plutôt  qu’externes (circonstance, environnement, chance…) et ceci malgré  la  présence  d’autres  informations  pouvant  être  jugées  comme « pertinentes » telles que la performance. Ainsi, une   personne   interne   moyennement   performante   peut être   considérée   par  des évaluateurs d’une recrutabilité égale à une personne externe très performante.

Des études prenant en compte  à  la  fois  des  informations  normatives  (internalité)  et  des  informations  stéréotypiques 
(attrait physique), mettent en évidence des effets si massifs de l’internalité, qu’ils annulent les effets d’autres variables telles que l’apparence physique.

L'évaluation scolaire 
Dans le domaine  de l’évaluation scolaire, Dubois et Le Poultier (1991) ont demandé à des enseignants d’émettre un jugement sur des élèves. Pour cela ils ont transmis aux enseignants les explications causales des évènements fournis par les élèves  (réponses des élèves à un questionnaire d’internalité) mais également des informations telles que la profession des parents ou les résultats scolaires. En  outre, il  a été  demandé  aux  enseignants  une  conduite  évaluative  proche  de leurs  pratiques habituelles. Les résultats de l'expérience ont montré un poids important de l'internalité des élèves sur le jugement porté par les enseignants.

Afin  d’être  encore  plus  proche  des  réalités  de  l’évaluation  en  milieu  scolaire, Pansu  et  Bressoux  (2003)  ont réalisé  quant  à  eux  une  recherche équivalente  mais  ont demandé  cette  fois-ci  aux  enseignants  d’évaluer  leurs  propres  élèves, impliquant  ainsi  une  multitude  de  variables  autre  que  l’internalité  de  ceux-ci. Les résultats ont également montré ici l’influence forte de la norme d’internalité dans le jugement.

Biais de la Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 

Beauvois et Le Poultier (1986) précisent que les membres des groupes sociaux favorisés sont plus internes que les membres de groupes sociaux défavorisés. Ainsi, la catégorie socio-professionnelle influence fortement les résultats des sujets. En effet, l’internalité, en tant que norme dominante, est activée de façon préférentielle par les individus   appartenant   à   des   classes   sociales   dominantes.

Pansu (1994) a analysé le score moyen d'internalité des cadres hiérarchiques et des exécutants lors de scénarios pré-construits décrivant le comportement d'un individu. Les résultats ont montré que les cadres hiérarchiques avaient un score moyen d'internalité supérieur à celui des exécutants.

Gangloff (1998) a comparé le score moyen d'internalité des cadres et des ouvriers du secteur public et du secteur privé. Il a alors remarqué que la différence du score moyen d'internalité entre les cadres et les ouvriers était bien moins significative dans le secteur public que dans le secteur privé.

Biais de la représentation 

Bien que la norme d'internalité soit assez stable dans le temps, il ne faut pas oublier qu'elle reste toutefois subjective. En effet, certaines prises de positions pourront nous paraitre externes/internes alors qu'elles seront bien différentes.

La « chance » reste une donnée très relative. En effet, un sujet peut avoir de la chance de manière exceptionnelle sans être externe. Ainsi, si un sujet achète les deux dernières places de son concert préféré, il a eu de la chance (attribution externe) sans être pour autant un sujet externe.

Matériel 

Il existe très peu d'instruments valides de mesure du LDM. Toutefois, le lieu de maîtrise est souvent défini à l'aide de questionnaires ou d’examens psychologiques.

L'échelle établie par Rotter sur la base d'un questionnaire à choix forcé de trente items reste la plus largement utilisée.

L'IPC de Levenson, qui mesure en plus de l'internalité l'influence d'un autrui tout-puissance et le facteur chance (hasard), a des qualités psychométriques satisfaisantes dans sa version française.

Plusieurs échelles ont été réalisées dans des domaines spécifiques comme la blessure, le sport, le travail...

Notes et références

Bibliographie 
 Cerclé, A., Somat, A., Psychologie Sociale, Paris, Dunod, 2005. 
 Lieury, A., Psychologie Cognitive, Paris, Dunod, 1990. 
 Louche, C., Psychologie sociale des organisations, Paris, Armand Colin, 2005. 
 Paquet, Y. (2006), Relation entre locus of control, désir de contrôle et anxiété. Journal de Thérapie comportementale et cognitive, 16(3), 97-102.

Voir aussi

Articles connexes 
 Attribution Causale, concept de Fritz Heider
 Auto-efficacité, d'Albert Bandura.
 Effet Dunning-Kruger
 Biais d'autocomplaisance
 Impuissance apprise
 Individu roi

Concept de psychologie
Psychologie différentielle